L'expression  peut désigner :
un principe éducatif ;
Leçon de choses est un roman français de Claude Simon ;
Leçon de choses est un épisode de la série Le Petit Nicolas de René Goscinny et Sempé.